Schweinhardt steht für: 

 Weingut Schweinhardt, deutsches Weingut an der Nahe 

Schweinhardt ist der Familienname folgender Personen: 

 Heinrich Schweinhardt (* 1913), deutscher Fußballspieler
 Willi Schweinhardt (1903–1978), deutscher Politiker (FDP) und Weingutsbesitzer